Entitats de població:
 Gramenet (Benavent de la Conca), poble del terme d'Isona i Conca Dellà
 Gramenet de Beranui, poble pertanyent al municipi de Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Santa Coloma de Gramenet o Gramenet de Besòs, municipi de la comarca del Barcelonès
 Orografia:
 Barranc de Gramenet, barranc de la Torre de Cabdella
 Bosc de Gramenet (Beranui), bosc del terme municipal de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Serrat del Gramenet, serra situada al municipi de Vilanova de Meià (la Noguera)
 Esport: Unió Deportiva Atlètica Gramenet, club de futbol de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet